W Bośni i Hercegowinie
 Donje Selo – wieś
 W Chorwacji
 Biokovsko Selo – wieś
 Biovičino Selo – wieś
 Dugo Selo – miasto
 Ličko Petrovo Selo – wieś
 Staro Petrovo Selo – gmina
 Selo – wieś w żupanii primorsko-gorskiej, w mieście Čabar

 W Serbii
 Banatsko Novo Selo – miasto
 W Słowenii
 Selo – miejscowość w gminie Moravske Toplice
 Selo (gmina Žiri) – wieś w gminie Žiri
 Selo – miejscowość w gminie Ajdovščina
 Selo – wieś w gminie Krško
 Selo – wieś w gminie Sežana

Zobacz też
 Veliko Selo – ujednoznacznienie